Dermoloma — рід грибів родини Tricholomataceae. Назва вперше опублікована 1959 року.

Класифікація 
До роду Dermoloma відносять 45 видів:

Примітки

Джерела 
 Herink, J. 1958. Stavnatkovité houby parhorku "Velká Horka" u Mnichova Hradiste. Sborník Severoceského Musea. 1:53-86 - P.62

Роди грибів
Трихоломові